Invasion (von ) steht für:

 Invasion (Militär), das Einfallen von Truppen in ein bestimmtes Gebiet
 Biologische Invasion, das Eindringen einer biologischen Art in ein neues Gebiet

Medizin:
 Invasion (Medizin), in den Körper eindringende medizinische Maßnahmen
 das Eindringen eines Objekts in den Körper, siehe Minimalinvasive Chirurgie
 das Eindringen von Krebszellen in umgebendes Gewebe oder von Metastasen in andere Organe, siehe Metastase #Invasion
 das Eindringen von Krankheitserregern in den Körper

Film, Fernsehen und Medien:
 eine Folge der deutschen Fernsehserie Raumpatrouille (1966), siehe Raumpatrouille #Invasion
 Invasion (Hybridspiel), ein Video-Strategiespiel von 1972
 Invasion (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2005–2006)
 Invasion (1965), britischer Spielfilm von Alan Bridges (1965)
 Invasion (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Oliver Hirschbiegel (2007)
 Invasion (2012), deutsch-österreichischer Spielfilm von Dito Tsintsadze (2012)
 Infiltration (Fernsehserie), Originaltitel Invasion, US-amerikanische Fernsehserie (seit 2021)

Literatur:
 Die Invasion, Science-Fiction-Roman von Robert A. Heinlein (1951)
 Invasion (Ulrich Harbecke), Science-Fiction-Roman von Ulrich Harbecke von 1979
 Invasion (John Ringo), eine Science-Fiction-Romanreihe von John Ringo (2000–2009)

Siehe auch:
 Invasionen, schwedische Rockband
 Einfall
 Intrusion